Ogólnokształcące Liceum Wojskowe im. por. Ryszarda Kuleszy w Toruniu – wojskowa szkoła ponadpodstawowa dla małoletnich mężczyzn, istniejąca w latach 1985–1992 w Toruniu.

Lokalizacja 
Szkoła znajdowała się w centrum miasta, na Przedmieściu św. Katarzyny, przy placu św. Katarzyny 9 (dawniej Plac gen. Świerczewskiego 9).

Historia 
Liceum otwarto w 1985 roku, w ramach poszerzenia form rekrutacji kandydatów do wyższych szkół oficerskich w Polsce. Nadzór pedagogiczny nad nim sprawował kurator oświaty, natomiast działalność wychowawczo-obronna oraz administracyjno-gospodarcza była podporządkowana dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Uczniowie mieszkali w internacie na terenie szkoły. Oprócz zajęć ogólnokształcących odbywali oni również typowe ćwiczenia przygotowujące do służby wojskowej. Zarówno nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, jak i wychowawcy internatu byli pracownikami cywilnymi zatrudnionymi w szkole przez władze oświatowe. Dyrektorem placówki był płk. dr Maciej Januszewski, jego zastępcą mjr Mirosław Jędraszewski, zaś wicedyrektorem z ramienia oświaty była mgr Alicja Błędzka. Uczniami opiekowało się również kilku zawodowych oficerów Wojska Polskiego, którzy dbali o stronę ideologiczno-żołnierską ich edukacji. 

W lutym 1992 roku Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło decyzję o zamknięciu szkoły. Wywołało to sprzeciw zarówno uczniów i ich rodziców, jak i kadry pedagogicznej. 27 maja tegoż roku na placu apelowym zorganizowano pożegnanie klas maturalnych oraz rozformowanie szkoły. Budynki liceum wraz z ich wyposażeniem przejęły władze miasta, które utworzyły tu X Liceum Ogólnokształcące. Sztandar liceum wojskowego przechowywany jest w Muzeum Wojsk Lądowych.

Absolwenci 
 kmdr ppor. Rafał Depczyński

Licea Wojskowe w Polsce 
W latach 1985-1995 funkcjonowało w Polsce pięć Ogólnokształcących Liceów Wojskowych: w Lublinie, Wrocławiu i w Toruniu (utworzone w 1985 roku), w Częstochowie (powstałe w 1986 roku) i w Olsztynie (w 1987 roku).

Zobacz też 
 Oświata i wychowanie w Toruniu

Przypisy 

Oświata w Toruniu
Wojskowe szkoły średnie w Polsce
Wojsko w Toruniu
Pomorski Okręg Wojskowy